Ernst Cammann ist der Name folgender Personen:

* Ernst Cammann (Konsistorialrat) (1818–1875), deutscher Theologe und Kultusbeamter im Königreich Hannover
 Ernst Cammann (Politiker) (1888–1978), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP, CDU)